Живи на всі сто. Як зробити свій день продуктивним (англ. How to Have a Good Day: Harness the Power of Behavioral Science to Transform Your Working Life by Caroline Webb) — книжка економіста, засновника та виконавчого директора Sevenshift, в минулому партнера McKinsey .
Вперше опублікована 14 січня 2016 року. В 2017 перекладена українською мовою видавництвом «Наш формат».

Огляд книги 

Кожен хоче бути щасливим, однак як цього досягнути? Застосувавши нещодавні дослідження в галузі економіки поведінки, психології та неврології, можливо відшукати підхід та змінити своє ставлення до рутинних буднів.

Успішні досягнення в напрямку поведінкових наук дозволяють нам глибше зрозуміти наш мозок, чим ми керуємось, приймаючи рішення, та скільки зусиль необхідно докласти, щоб проявити себе якнайкраще. Але це насправді не так легко як здається на перший погляд.

Автор викладає три великі наукові ідеї у виді покрокової інструкції на шляху визначення пріоритетів — двосистемний мозок, взаємозв'язок між розумом та тілом, вісь «дослідження-захист».

Сім основоположних принципів чудового дня:
 пріоритети;
 взаємини;
 стійкість;
 продуктивність;
 мислення;
 енергія;
 вплив.  

Автор навчає майстерно владнати типові виклики на робочому місці — від конфліктних ситуацій з колегами до нудних зустрічей та перевантажених листами поштових скриньок.

Завжди бувають невдалі дні, що знаходяться поза нашим впливом, та реальні історії людей, які на своєму досвіді застосували поради цієї книги, підтверджують ефективність її практичних інструментів для створення життя своєї мрії.  

Ця всеосяжна інструкція здобуття контролю над нашими думками та тілом стане цікавою для любителів книг Nudge, Blink та Мислення повільне та швидке Thinking Fast and Slow.

Переклад українською 
 Вебб, Керолін. Живи на всі сто. Як зробити свій день продуктивним / пер. Валерія Глінка. К.: Наш Формат, 2017. — 392 с. — ISBN 978-617-7513-76-5

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Керолін Вебб 
 Speed Review: How to Have a Good Day 
 How to Have a Good Day: Harness the Power of Behavioral Science to Transform Your Working Life 
 Speed Review: How to Have a Good Day  www.summary.com (eng.)
 How to Have a Good Day: Harness the Power of Behavioral Science to Transform Your Working Life  www.amazon.com

Книги 2016
Книги США
Англомовні книги
Нехудожні книги
Книги видавництва «Наш Формат»
Книги, перекладені українською мовою